Fjällbäck kan syfta på:

Fjällbäck Bastarden – ett svenskt militärflygplan

Personer
 Johan Fjällbäck (1855–1933), svensk snickarmästare och politiker
 Karin Fjällbäck-Holmgren (1881–1963), svensk politiker
 Lars Fjällbäck (1883–1960), svensk flygpionjär

Se även
 Jokk